The Ultimate Collection (álbum de ABBA)
 The Ultimate Collection (álbum de Ace of Base)
 The Ultimate Collection (álbum de Michael Jackson)
 The Ultimate Collection (álbum de Newsboys)
 The Ultimate Collection (álbum de Rebecca St. James
 The Ultimate Collection (álbum de Santana)
 The Ultimate Collection (álbum de The O.C. Supertones)
 The Ultimate Collection (álbum de The Who)
 The Ultimate Collection (álbum de Whitney Houston)
 The Ultimate Collection (Madonna)
Ou ainda:
 Ultimate Collection (álbum de Anastacia)
 Ultimate Collection (álbum de DeBarge)
 Ultimate Collection (álbum de Liza Minnelli)
 Ultimate Collection (álbum de Shanice)
Ou ainda:
Ultimate Shaggy Collection
Dreams: The Ultimate Corrs Collection

Ver também

Desambiguações de música